Ива́н Овчаре́нко:
 Овчаренко, Иван Андреевич (1921—2004) — полный кавалер ордена Славы.
 Овчаренко, Иван Иванович (1914—1973) — генерал-майор авиации, лётчик-ас времён Великой Отечественной войны.